Сімон Банза (фр. Simon Banza, нар. 13 серпня 1996, Крей) — французький футболіст, нападник португальського клубу «Брага».
 мис Банза — на півострові Убварі, Танганьїка (озеро).